And All That Could Have Been — концертный альбом американской индастриал-рок-группы Nine Inch Nails, вышедший 22 января 2002 года.

Об альбоме 
CD-версия And All That Could Have Been состоит из двух дисков: на первом CD был предствален материал, записанный во время концертного тура группы Fragility в США в 2000 году, второй CD, под названием Still, содержал несколько новых треков и альтернативных версий уже изданных композиций. Видеоверсия And All That Could Have Been выходила на DVD и VHS. Над ней работал арт-директор Nine Inch Nails Роб Шеридан.

Список композиций

DVD/VHS-версия

CD-версия

Компакт-кассета

Участники записи 
 Трент Резнор — ведущий вокал, гитара, клавишные, бас-гитара 
 Дэнни Лонер — бас-гитара, гитара, клавишные, бэк-вокал
 Робин Финк — гитара, клавишные, бэк-вокал
 Чарли Клоузер — клавишные, терменвокс, вокодер, бэк-вокал  
 Джером Диллон — ударные, семплер

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 
 
 And All That Could Have Been на NIN Wiki
 And All That Could Have Been на NIN Collector
 Halo 17 lyrics
 
 discogs.com: And All that Could Have Been (Limited Edition) (US 2xCD)
 discogs.com: And All that Could Have Been (Live) (US CD)
 discogs.com: And All that Could Have Been (US 2xDVD)
 discogs.com: And All that Could Have Been (EU VHS)

Альбомы 2002 года
Концертные альбомы 2002 года
Альбомы Nine Inch Nails
Концертные альбомы Interscope Records
Альбомы Universal Music Group
Альбомы, спродюсированные Трентом Резнором
Видеоальбомы Interscope Records
Видеоальбомы 2002 года